Melilli peut faire référence à : 

 Melilli, une commune italienne de la province de Syracuse dans la région Sicile.
 Carmelo Cernigliari-Melilli (1870 – 1944), écrivain, dramaturge, poète et sculpteur italien.
 Fabio Melilli (né en 1958), homme politique italien.